Кукушкина — женская форма русской фамилии  и название рек.

Фамилия 
 Кукушкина, Александра Тимофеевна (1924—2012) — советский и российский языковед.
 Кукушкина, Алина Ильинична (род. 2001) — российская актриса дубляжа.
 Кукушкина, Анна Олеговна (род. 1992) — российская легкоатлетка.
 Кукушкина, Евгения Сергеевна (род. 1963) — российский востоковед.
 Кукушкина, Елена Иосифовна (1925—2019) — советский и российский учёный.
 Кукушкина, Зоя (род. 2011) — юная российская топ-модель, актриса и дизайнер.
 Кукушкина, Клавдия Петровна (1922—2005) — советский овощевод, Герой Социалистического Труда.
 Кукушкина, Маргарита Владимировна (1925—2007) — историк, археограф и источниковед.
 Кукушкина, Марина Михайловна (род. 1955) — советская и российская актриса, известная под фамилией Дюжева.
 Кукушкина, Наталья Валентиновна (род. 1974) — тренер по художественной гимнастике, судья.
 Кукушкина, Ольга Ильинична (род. 1957) — учёный в области педагогики, академик РАО (2019).
 Кукушкина, Татьяна Николаевна (род. 1971) — советская и российская конькобежка.

Реки 
 Кукушкина — река в Ямало-Ненецком АО, приток Большой Ширты.
 Кукушкина — река в Красноярском крае, приток Еловой.